

Patronyme 

Caroline Wichern (1836–1906), composirice et professeur de musique allemande, fille de Johann Hinrich Wichern
Johann Hinrich Wichern (1808–1881), théologien chrétien allemand, éducateur social, fondateur de la Mission intérieure de l’Église protestante d'Allemagne et de la « Rauhe Haus » à Hambourg